E64 peut faire référence à:
 Route européenne 64, reliant Turin à Brescia en Italie ;
 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres